Carlos Blanco puede referirse a:

Carlos Blanco Aguinaga (1926-2013), escritor español refugiado en México;
 Carlos Blanco Castañón (1928-2011), futbolista español naturalizado mexicano;
 Carlos Blanco Escolá (1933-), escritor, historiador militar y coronel retirado de caballería del ejército español;
 Carlos Blanco Fadol, etnomusicólogo e investigador uruguayo;
 Carlos Blanco Galindo (1882-1943), presidente de Bolivia durante los años 1930 y 1931;
 Carlos Blanco Hernández (1917-2013), guionista español;
 Carlos Blanco Moreno (1996-), futbolista español;
 Carlos Blanco Pérez (1986-), escritor, filósofo, egiptólogo y químico español;
 Carlos Blanco Pérez (1862-1935), militar español, consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar;
 Carlos Blanco-Rajoy (1930-2011), abogado y político español;
 Carlos Blanco Soler (1894-1962), médico endocrino y escritor español;
 Carlos Blanco Vila (1959-), actor español.